Projector – album dei Dark Tranquillity del 1999
Projector – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Projector Records – etichetta discografica britannica